Il nome carabinieri si riferisce originariamente ai soldati armati di carabina. Altri significati includono:

Forze armate e di polizia 
 Arma dei Carabinieri – corpo di polizia e forza armata italiana
 Carabinieri Reali – denominazione dell'Arma dal 1814 al 1946
 Carabiniere semplice – grado militare italiano
 Carabiniere scelto – grado militare italiano
Carabineros – forza di gendarmeria spagnola integrata nel 1940 nella Guardia Civil
 Carabineros de Chile – corpo di gendarmeria cilena
 Trupele de Carabinieri – forza di gendarmeria moldava
 Carabineros de la Policía Nacional – corpo di polizia rurale della Colombia, coordinato dalla Dirección de Carabineros y Seguridad Rural della polizia colombiana
Cuerpo Nacional de Carabineros – è stata una forza di gendarmeria boliviana
 Compagnie des carabiniers du prince – unità cerimoniale del Principato di Monaco

Media 
Carabinieri – serie televisiva

Biologia 
Carabinero – nome spagnolo del Aristaeopsis edwardsiana (gambero imperiale)

Pagine correlate 
 Carabiniere (disambigua)